Johann Jakob Heyl ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Heyl (Schiffmann, 1684) (1684–1759), deutscher Schiffmann
 Johann Jakob Heyl (Schiffmann, 1752) (1752–1818), deutscher Schiffmann und Gutsbesitzer 
 Johann Jakob Heyl (Fabrikant) (1797–1848), deutscher Fabrikant